Cornillé, commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine.
 Cornillé-les-Caves, commune française, située dans le département de Maine-et-Loire.

Voir aussi 

 
 Cornil